Бурачек (Бурачёк) — фамилия. Известные носители:
 Бурачек, Всеволод Германович (род. 1934) — специалист в области геодезии и точного приборостроения.
 Бурачёк, Евгений Степанович (1836—1911) — русский адмирал, первый начальник военного поста Владивосток.
 Бурачек, Николай Григорьевич (1871—1942) — советский (украинский) живописец, сценограф, актёр, педагог, писатель, историк искусства.
 Бурачёк, Степан Онисимович (1800—1877) — русский кораблестроитель, генерал-лейтенант Корпуса корабельных инженеров, публицист, прозаик, издатель журнала «Маяк».